O Campeonato Sergipano da Série A2 de 1994 foi a 8ª edição do torneio que corresponde à segunda divisão do futebol em Sergipe. O campeão foi o Olímpico Esporte Clube de Itabaianinha.

Ver também 
Campeonato Sergipano 1994 - Série A1

1994
Futebol de 1994 no Brasil